HCJ est un sigle qui peut désigner :
  ;
 HCJ Milano Vipers (où HCJ signifie Hockey Club Junior), un ancien club de hockey sur glace de Milan en Italie.